El Torneig d'Anvers 2021, oficialment conegut com a European Open 2021, és un esdeveniment de tennis masculí disputat sobre pista dura interior que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La sisena edició del torneig es va celebrar entre el 18 i el 24 d'octubre del 2021 al Lotto Arena d'Anvers, Bèlgica.

El tennista italià Jannik Sinner va guanyar el quart títol de la temporada.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial   
 
 

2021
ATP Tour 2021